Dades de la Temporada 1911-1912 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 

 1911: En partits amistosos internacionals, Espanyol 5 - Etoile Club Levallois de París 0 i Espanyol 4 - Etoile Club Levallois de París 0.
 23 de novembre de 1911: En partit amistós, Espanyol 3 - Woolwick PAC Londres 1.
 15 de desembre de 1911: En partit amistós revenja de la final de Copa, Espanyol 4 – Athletic Club 0.
 24 de desembre de 1911: En partit amistós, Espanyol 8 - Ràcing d'Irun 6.
 22 de febrer de 1912: Inauguració del camp de l'Espanya FC: Espanya FC 0 - Espanyol 4.
 14 de març de 1912: Campionat dels Pirineus: FC Barcelona 3 - RCD Espanyol 2.
 24 d'abril de 1912: Torneig Ciudad-La Riva: Espanyol 1 - Barcelona 0.
 25 d'abril de 1912: Torneig Ciudad-La Riva: Espanyol 4 - Barcelona 0.
 25 d'abril de 1912: Es concedeix a l'Espanyol el títol de Reial.
 22 de maig de 1912: En partit amistós, RCD Espanyol 4 - Plumstead FC 4.
 22 de maig de 1912: En partit amistós, RCD Espanyol 3 - Plumstead FC 3.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Altres competicions 
 Copa d'Espanya: L'Espanyol renuncià a participar-hi.
 Campionat dels Pirineus: Eliminat pel FC Barcelona a quarts de final.

Plantilla

Notes

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1911 a Catalunya
Competicions esportives del 1912 a Catalunya